Mel — líquido viscoso e açucarado produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores
 Mel (Itália) — comuna da província de Belluno, região Vêneto, Itália
 Mel de engenho — produto da cana-de-açúcar na fabricação do açúcar
 Melaço ou "mel-de-furo" — subproduto da fabricação do açúcar
 Melado de cana ou "melado" — calda espessa depositada na caldeira com a qual se faz rapadura, ou feita a partir da própria rapadura derretida

Música 
 Mel (álbum) — álbum de Maria Bethânia
 Mel (canção) — canção de Maria Bethânia

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos
Desambiguações de topônimos